Васили — деревня в Велейской волости Пушкиногорского района Псковской области.

Расположена севернее озера Велье, к северо-западу от волостного центра Велье.

Население 
Численность населения составляет 41 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Пушкиногорского района